La saison 1999-2000 de Division 1 est la  du championnat d'Algérie de seconde division, regroupant 14 clubs.

Au terme de la saison, les promus en Division 1 sont l'ASM Oran, le CS Constantine, l'USM El Harrach, et l'AS Aïn M'lila. Le championnat est remporté par l'ASM Oran.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier 

 * le calendrier du championnat d'algerie de football du Division Nationale une , saison 1999-2000 , paru sur les journaux : El-Khabar N° 2643 du samedi 28 aout 1999 page 16 et Le Quotidien N° 1402 du samedi 28 aout 1999 page 23 ,  dont le tirage au sort  a été effectué  jeudi 26 aout 1999 à l'hotel du stade du 5 juillet ( Alger ) . ( archives de m'hammed z , algerie )

Résultats 

|}

Résultats 

(*) CSC-ESM, match télévisé et arrêté à la 45 minute à la suite du décès tragique du joueur Mostaganémois numéro 6, Guesba Abed (le joueur a chuté à la 10 minute et transporté à l’hôpital de la ville.)  ||

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 1999-2000
 Coupe d'Algérie de football 1999-2000

Championnat d'Algérie de football de deuxième division
Algerie
Football en Algérie en 1999
Football en Algérie en 2000